Краснооктябрьское сельское поселение — муниципальное образование в Весёловском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Красный Октябрь.

Административное устройство 
В состав Краснооктябрьского сельского поселения входят:
 хутор Красный Октябрь;
 хутор Казачий;
 хутор Красный Маныч;
 хутор Показатель;
 хутор Прогресс.

Население

Известные люди 
 Потапов Василий Петрович (1937—2005) — чемпион Ростовской области (1963), чемпион Северного Кавказа (1972), рекордсмен РСФСР и СССР (1973) по гиревому спорту.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Весёловского района (Ростовская область)